Atlanta Open 2019, właśc. BB&T Atlanta Open 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu Atlanta Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 22–28 lipca 2019 roku w Atlancie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 777 385 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

US Open Series 2019
2019
2019 w Stanach Zjednoczonych